Himna Sovjetskog Saveza (rus. Гимн Советского Союза) je zamijenila Internacionalu 1944. kao himna Sovjetskog Saveza. Napisao ju je Sergej Mihalkov, a uglazbio Aleksander Aleksandrov.

Izvorna inačica iz 1944. godine 
Ovu je inačicu utvrdio Politbiro CK VKP(b) od 14. prosinca 1943. godine.

Inačica iz 1977. godine 
Utvrdio ju je ukazom Prezidij Vrhovnog sovjeta SSSR 27. svibnja 1977. godine.
Ćirilićni izvornik na ruskom.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Državni simboli SSSR-a
Himne bivših država